La dynastie des Jin postérieurs (936-947) est une des dynasties de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes qui régna en Chine du Nord.
 La dynastie des Jin postérieurs (1616-1636) est une dynastie mandchoue. À partir de 1636, elle prit le nom de dynastie Qing.